Érize-la-Brûlée, een gemeente in het Franse departement Meuse
 Érize-la-Grande, in de gemeente Raival in het departement Meuse
 Érize-la-Petite, een gemeente in het Franse departement Meuse
 Érize-Saint-Dizier, een gemeente in het Franse departement Meuse